EVB steht als Abkürzung für:

 Eisenacher Versorgungs-Betriebe GmbH, ein Energieunternehmen mit Sitz in Eisenach, Thüringen
 Eisenbahn-Verordnungs-Blatt, Zeitschrift
 Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser, ein Verkehrsunternehmen in Niedersachsen
 Elektronische Bremskraftverteilung, ein System zur Stabilisierung von Kraftfahrzeugen
 Erythrozytenverteilungsbreite, ein Parameter, der in der Laboratoriumsmedizin im Rahmen eines Blutbildes bestimmt wird
 EVB BauPunkt Einkaufs- und Handelsgemeinschaft GmbH & Co. KG, eine Einkaufs- und Handelsgemeinschaft, Sitz in Göppingen, Baden-Württemberg
 EVB-IT, Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaffung von IT-Leistungen, ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaffung von Leistungen im Bereich der Informationstechnik

EvB steht als Abkürzung für:

 Engelbert-von-Berg-Gymnasium Wipperfürth, ein nach Engelbert I. von Köln benanntes Gymnasium in Wipperfürth
 Erklärung von Bern, eine schweizerische nichtstaatliche Organisation, parteipolitisch und konfessionell unabhängig
 Klinikum Ernst von Bergmann in Potsdam
 Ernst-von-Bergmann-Kaserne in München

eVB steht als Abkürzung für:

 Elektronische Versicherungsbestätigung, Nachweis über einen bestehenden Versicherungsschutz von einer Versicherungsgesellschaft; muss bei der Zulassungsbehörde vorgelegt werden, um Veränderungen am Fahrzeug anzuzeigen

Abkürzung